Перекристалізація (мінералогія)
 Перекристалізація (хімія)
 Перекристалізація (металургія)